tahini – pasta sezamowa
 tahina spectabilis – gatunek palm